Osoby o tym nazwisku:

 Agata Zacheja (ur. 1997) – polska judoczka
 Maciej Zacheja (ur. 1992) – polski judoka